Paul O'Neill (politicus) (1935–2020), een Amerikaanse voormalige minister van financiën
Paul O'Neill (producer) (1956-2017), een Amerikaanse muziekproducer
Paul O'Neill (wielrenner) een Australisch Paralympisch wielrenner